Localidades no Sudão
Cartum, capital 
Cartum (estado)
Cartum (distrito)

Outros usos
Cartoon — desenho satírico

Desambiguações de topônimos